Üblhör, Schreibweise auch Üblher, ist der Name einer Stuckateurfamilie aus der Wessobrunner Schule des Barock in Süddeutschland.

Bekannte Mitglieder:
 Johann Georg Üblhör (1703–1763), deutscher Stuckateur und Bildhauer
 Franz Xaver Üblhör

Siehe auch:
 Übelhör